Perserajooq bezeichnet:
 Perserajooq (Berg, Akia), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Perserajooq (Berg, Maniitsup Sermia), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Perserajooq (Berg, bei Napasoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Perserajooq (Berg, Sermermuut), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Perserajooq (Berg, Paamiut, nördlich), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Perserajooq (Berg, Paamiut, südlich), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Perserajooq (Berg, Qasigiannguit), Berg im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Perserajooq (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland